Liguilla Pre-Libertadores es la denominación de varios torneos disputados en países afiliados a la CONMEBOL con el objeto de clasificar a la Copa Libertadores de América. Puede referirse a:

 Liguilla Pre-Libertadores de Chile, disputada desde 1974;
 Liguilla Pre-Libertadores de América, disputada en Uruguay desde 1974 hasta 2009;
 Liguilla Pre-Libertadores, disputada en Argentina desde 1971 hasta 1992, y reeditada en 2015;
 Liguilla Pre-Libertadores, disputada en el Perú desde 1992 hasta 1997.